В Соединённых Штатах Америки в настоящее время насчитывается 2 округа с названием Берриен ():
 округ '''Берриен''' в штате Джорджия;
 округ '''Берриен''' в штате Мичиган;